Myopiarolis är ett släkte av kräftdjur. Myopiarolis ingår i familjen Serolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Myopiarolis